Malcolm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David R. Malcolm
 William M. Malcolm